Каола́к () — топонимы в Сенегале:

 Каолак (город)
 Каолак (область)
Каола́к () — топоним на Аляске:
Каолак (река)

См. также 
 Као Лак (или Кхаулак) — город в Таиланде.